Слобода-Кухарская () — село, входит в Иванковский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 116 человек. Почтовый индекс — 07201. Телефонный код — 4591. Занимает площадь 1 км². Код КОАТУУ — 3222081307.

Местный совет 
07244, Київська обл., Іванківський р-н, с. Заруддя

Ссылки 
 Слобода-Кухарская на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Иванковского района